atik (anatomija), dio uha
 Atik (filozof), starogrčki filofoz
 Atik (zvijezda), zvijezda u Perzeju, Omikron Perzeja